Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Alojzego Świderka:

Oficjalne mecze międzypaństwowe

|-
!colspan=7 | 2011

|-
!colspan=7 | 2012

|}

Bilans spotkań według krajów 

Aktualizacja po GP 2012

Bilans spotkań według imprezy

Mecze towarzyskie i sparingowe 

|-
!colspan=7 | 2011

|-
!colspan=7 | 2012

|}

Bilans:
zwycięstwa-porażki 5-8
sety wygrane-sety przegrane: 24-30

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet